Seyed Rezaei ist der Familienname folgender Personen:

 Moezeddin Seyed Rezaei (* 1979), iranischer Radrennfahrer
 Mostafa Seyed Rezaei (* 1984), iranischer Radrennfahrer